Лапрад — фамилия и топоним:

Топоним 
 Лапрад — коммуна во Франции, департамент Од.
 Лапрад — коммуна во Франции, департамент Шаранта.

Фамилия 
 Лапрад, Пьер Мартэн Виктор Ришар де (1812—1883) — французский поэт, член французской академии.
 Лапрад, Уильям Томас (1883—1975) — американский учёный-историк и педагог.
 Лапрад, Эдгар (1919—2014) — канадский хоккеист.

См. также 
 Лапрас